Гости́нец:

 Гостинец (от слова «гость») — подарок.
 «Гостинец» (Москва, 1850) — альманах в подарок молодым читателям «Москвитянина»; включал произведения И. Д. Беляева, Ф. Б. Миллера, В. И. Красова, Т. В. Пассек и др.
 Гостинец — иное название Княжьего тракта.

См. также 
 Слуцкий гостинец (станция метро) — минского метрополитена.
 Дар | Гость

Примечания